Hoós János (1858–1937) zeneszerző
Hoós János (1938–2014) közgazdász, egyetemi tanár